Emil Voigt – ginnasta e multiplista statunitense
 Emil Voigt – mezzofondista britannico